Ковдо́зерское лесничество — находится в пределах, городского поселения Кандалакша, Мурманской области, Россия.
В составе лесничества, числятся: 2 участковых лесничества. Это — Ковдозерское, Зеленоборское участковые лесничества.

Площадь лесничества составляет — 400648 га, самое маленькое по площади в округе.

Рельеф низкогорный с колебаниями высот от 100 до 411 метров над уровнем моря.

Адрес управления 
184020, Мурманская область, г. Кандалакша, рп. Зеленоборский, ул. Средняя, д. 15.

Участковые лесничества

Примечания

Ссылки 
 Лесохозяйственные регламенты .
 Лесной план Мурманской области 

Лесничества Мурманской области